Зеленодольский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Зеленодольский сельсовет — в Петропавловском районе Алтайского края.
 Зеленодольский сельсовет — в Кваркенском районе Оренбургской области.